Diego – hiszpańskie imię męskie;
 Diego – brazylijski piłkarz;
 Diego – fikcyjna postać, bohater gier komputerowych z cyklu Gothic;
 Diego – fikcyjna postać, tygrys szablastozębny, bohater filmów animowanych z cyklu Epoka lodowcowa;
 San Diego – miasto i hrabstwo w stanie Kalifornia;
 San Diego – miasto w stanie Teksas;

Zobacz też